Африк — многозначное понятие. Возможные значения:
 Африк — в античной мифологии юго-западный ветер.
 Африк — святой епископ.
 Сент-Африк — коммуна во Франции.
 Сент-Африк — кантон во Франции.

См. также 
 Симон, Африк — певец.